Payday e o 1º EP do membro do grupo B2K, Lil' Fizz. Realizado em 17 de Julho de 2007 pela Fo' Reel Entertainment.

Lista de faixas 
 "Beds (com Ray J)" – 4:18
 "Go Hard" – 4:11
 "What It Do" – 3:32
 "Car Wash" – 4:22
 "Got Swag" – 3:57
 "L.O.V.E. U" – 4:07
 "2 Years" ("I'm Here" remix) – 3:59
 "Too Young" (Participação de Sean Kingston)

Álbuns de 2007